DMFT steht für:
 Decayed/Missing/Filled Teeth (Oralepidemiologie), siehe DMFT-Index
 Dynamische Molekularfeld-Theorie, siehe Dieter Vollhardt
 Density Matrix Functional Theory
 Dynamical Mean-Field Theory

Dmft